Озёра Псковской области — природные водоёмы на территории региона, самым крупным из которых является пограничное Псковско-Чудское озеро, более половины водного зеркала которого относятся к Псковской области России (около 2100 км² из 3558 км²). 

Помимо этого в области находятся 3432 малых озера (по более 0,25 га каждый), суммарная площадь зеркала которых составляет 1138,70 км² или 113 869,96 га

Общее количество озёр в Псковской области составляет более 3700 общей площадью более 3260 км², из которых на российскую часть Псковско-Чудского озера приходится около 2/3 суммарной площади их водного зеркала. 

Занимая северо-западную часть Восточно-Европейской равнины, на протяжении последнего миллиона лет её территория неоднократно покрывалась льдом. Современный облик рельефа Псковской области создал Валдайский ледник, который покинул пределы области около 12 тысяч лет назад. Поэтому поверхность региона характеризуется хорошей сохранностью ледниковых и водно-ледниковых форм рельефа, молодостью водной сети, в том числе озёрной.

Самым глубоким в области является озеро Глубокое в Глубоковской волости Опочецкого района: максимальная глубина составляет 36 метров.

Псковско-Чудское озеро

Крупные озёра Псковской области 
Крупные озёра Псковской области (площадью более 1 км² или свыше 100 га):

Распределение по районам 
Распределение малых озёр по районам Псковской области (озёр площадью свыше 0,25 га или 2500 м²)

См. также 
 География Псковской области

Карта

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Псковская область
 
Списки:Псковская область